Поляни (східні) — союз східнослов'янських племен
 Поляни (західні) — одне із західнослов'янських племен

Села:
 Поляни — Львівська область, Золочівський район
 Поляни — Львівська область, Львівський район
 Поляни — Рівненська область, Рівненський район
 Поляни — Тернопільська область, Збаразький район
 Поляни — Хмельницька область, Волочиський район
Інше
 Поляни — зупинний пункт Південно-Західної залізниці в Хмельницькій області

Села:
 Поляни — Мінська область, Борисовський район
 Поляни — Мінська область, Вілейський район
 Поляни — Мінська область, Молодечненський район

Населені пункти та їхні частини
 Поляни — Підкарпатське воєводство, Ясельський повіт, гміна Кремпна
 Поляни — Малопольське воєводство, Новосондецький повіт, гміна Криниця-Здруй
 Поляни — Люблінське воєводство, Томашівський повіт, гміна Криніце
 Поляни — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Поляни — частина села Желязувка в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Поляни — частина села Лукова в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поляни — частина села Старе Жуковиці в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поляни — частина села Вимислув у гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Поляни — осада в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства

Поляни — село, Ленінградська область, Кіровський район
 Поляни — Рязанська область

Поляни (Руська Поляна) — село, жудець Марамуреш
 Поляни (Русь Поляни) — комуна, жудець Марамуреш

Поляни — село в окрузі Требішов Кошицького краю.

Поляни — населений пункт у Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Грубишно-Полє

Див. також 
 Поляне
 Полянки
 Поляна

Примітки